Барбара Анна Шаал (Barbara Anna Schaal; род. 1947, Берлин) — американский учёный, -эволюционист. Экс-вице-президент НАН США (с 2005, член с 1999), заслуженный профессор Университета Вашингтона в Сент-Луисе и (с 2013) его декан факультета искусств и наук.

Биография 
Натурализовавшийся гражданин США с 1956 года.
Выросла в Чикаго.
Окончила Иллинойсский университет в Чикаго (степень бакалавра биологии с отличием, 1969). В Йельском университете — обе по популяционной биологии — получила степени магистра (1971) и доктора философии (1974).
Затем преподавала в Хьюстонском университете и Университете штата Огайо. С 1980 года — в Университете Вашингтона в Сент-Луисе: первоначально ассоциированный профессор биологии, с 1986 года профессор, в 1993-97 годах заведующая кафедрой биологии, с 2001 года именной профессор, ныне (с 2009) именной заслуженный профессор (Mary-Dell Chilton Distinguished Professor) биологии и (с 2013) декан факультета искусств и наук. В 2011—2013 гг. директор  этого университета.

В 2009—2017 годах член .

Первая женщина избранная вице-президентом НАН США (в 2005 и переизбрана в 2009). Назначалась на 2012-13 гг. научным посланником США (US science envoy). В 2015 году вошла в научный консультативный комитет Supporters of Agricultural Research (SoAR) Foundation.
Являлась главой подразделения штудий о Земле и жизни .

Член Американской академии искусств и наук (2006).
Являлась президентом Ботанического общества Америки, Общества изучения эволюции и Американской ассоциации содействия развитию науки (2017).

 Награды и отличия
 Стипендия Гуггенхайма
 Key Distinguished Lecture,  (2002)
  (2004)
  Distinguished Scientist Award (2012)
 National Science Board Public Service Award (2019)

Примечания 

Женщины-учёные
Женщины-ботаники
Члены Национальной академии наук США
Члены Американской академии искусств и наук
Доктора философии
Выпускники Йельского университета
Выпускники Иллинойсского университета в Чикаго
Преподаватели Университета Вашингтона в Сент-Луисе
Президенты Американской ассоциации содействия развитию науки
Стипендиаты Гуггенхайма